In der Meesterklasse 2010/11 wurde die 88. niederländische Mannschaftsmeisterschaft im Schach ausgespielt. Niederländischer Mannschaftsmeister wurde der Titelverteidiger Hilversums Schaakgenootschap, der seinen vierten Titel in Folge gewann.

Zu den gemeldeten Mannschaftskader siehe Mannschaftskader der Meesterklasse 2010/11.

Spieltermine 

Die Wettkämpfe wurden ausgetragen am 25. September (ein Wettkampf wurde bereits am 18. September 2010 gespielt), 9. Oktober, 20. November, 11. Dezember 2010, 8. Januar, 12. Februar, 12. März, 9. April und 15. Mai 2011.

Saisonverlauf 
Der Titelverteidiger Hilversums Schaakgenootschap gewann alle Wettkämpfe und stand bereits zwei Runde vor Schluss als Meister fest. Aus der Klasse 1 waren die Schaakvereniging Voerendaal und Caissa Amsterdam aufgestiegen. Während Voerendaal den Klassenerhalt erreichte und auf Anhieb Vizemeister wurde, musste Amsterdam zusammen mit Braceland ESGOO direkt wieder absteigen.

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft

Weblinks 
 Saisonübersicht beim Koninklijke Nederlandse Schaakbond (niederländisch)
 Saisonübersicht auf schaaksite.nl (niederländisch)

Meesterklasse
Sportveranstaltung in den Niederlanden
Schachveranstaltung 2010
Schachveranstaltung 2011